Collegio elettorale di Mirandola – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Mirandola – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Mirandola – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati